Il singolare del torneo di tennis Bancolombia Open 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Santiago Giraldo che ha battuto in finale Flávio Saretta 7-64, 6-2.

Teste di serie 

 Diego Hartfield (quarti di finale)
 Carlos Berlocq (primo turno)
 Fernando Vicente (primo turno)
 Thiago Alves (secondo turno)

 Flávio Saretta (finale)
 Kevin Kim (primo turno)
 Dick Norman (semifinali)
 Ricardo Mello (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bancolombia Open 2007